Алекса́ндр Петро́вич Мякинин ( — , ) — судебный деятель, последний подольский губернатор (1915—1917).

Биография 
Православный. Из потомственных дворян Новгородской губернии. Землевладелец (2000 десятин). Сын сенатора Петра Гаврииловича Мякинина (1834—1910).

В 1889 году окончил Императорское училище правоведения с чином IX класса и поступил на службу в Министерство юстиции.

Занимал должности судебного следователя 21-го участка Варшавского округа (1893—1894), товарища прокурора Калишского окружного суда (1895—1898), товарища прокурора Варшавского окружного суда (1899—1905), прокурора Седлецкого окружного суда (1906—1911), члена Санкт-Петербургской судебной палаты (1911) и товарища прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты (1912—1914). В 1914 году был произведен в действительные статские советники.

Перешел в Министерство внутренних дел. 28 января 1915 года был назначен Костромским губернатором, а 1 сентября того же года — переведен в Подольскую губернию. После Февральской революции подал прошение об отставке, которое было принято 10 февраля 1917 года.

В эмиграции во Франции, жил в Париже. Умер в 1936 году. Похоронен на кладбище Пантен.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1901)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1905)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1909)

Источники 
 Список чинам ведомства Министерства юстиции. Исправлен по 23-е февраля 1894. — Санкт-Петербург, 1894. — С. 400.
 Общие росписи начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи на 1894—1914 годы.
 Памятные книжки Седлецкой губернии на 1909—1911 годы. Седлец, 1909—1911.
 Список гражданским чинам первых четырех классов. — Пг., 1914. — С. 2329.
 Список гражданским чинам четвертого класса на 1915 год. — Пг., 1915. — С. 2203.
 Н. Л. Пашенный Императорское Училище Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты. — Мадрид, 1967.
 Российское зарубежье во Франции 1919—2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. Москва, 2008.

Прокуроры Российской империи
Костромские губернаторы
Подольские губернаторы
Русские эмигранты первой волны во Франции